Leave No Trace (film) - Amerikaanse film uit 2018
 Leave No Trace (album) - album van Fool's Gold
 Leave No Trace (ethiek) - ethiek in het kader van het behoud en de duurzaamheid van de wildernis